ARP kan syfta på:

 ARP – ett kommunikationsprotokoll som används för att koppla samman en IP-adress med en MAC-adress, se Address Resolution Protocol
 ARP Instruments – en tidig synthesizertillverkare
 ARP 2600 – en professionell monofonisk synthesizer
 Arp Lake – en sjö i Kanada
 Arp Museum Bahnhof Rolandseck – ett konstmuseum i Remagen i Rheinland-Pfalz i Tyskland
 Arp 107 – en grupp galaxer
 -arp – ett ortnamnsefterled

Personer
 Arp Schnitger (1648–1719), en tysk orgelbyggare
 Halton Arp (1927–2013),  en amerikansk astronom
 Jean Arp (1886–1966), en tysk–fransk skulptör, målare, grafiker och poet
 Sophie Taeuber-Arp (1889–1943), en schweizisk-fransk konstnär, skulptör och dansös